Saint-Aubin-sur-Mer, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sur-Mer, commune française du Calvados